Хуан Карлос Оленьяк (; род. 4 марта 1942, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Хуан Карлос Оленьяк начинал свою футбольную карьеру в 1960 году в команде «Расинг». С «Расингом» Оленьяк стал чемпионом Аргентины в 1961 году. В 1962 году он перешёл в клуб «Архентинос Хуниорс». В 1965 году Оленьяк перебрался в чилийский «Универсидад де Чили», с которым Оленьяк дважды выигрывал чемпионат Чили, а в 1969-м — в «Сантьяго Уондерерс». В составе последних Оленьяк также становился чемпионом Чили в 1969 году.

Международная карьера 
Хуан Карлос Оленьяк попал в состав сборной Аргентины на чемпионат мира 1962 года. Из трёх матчей Аргентины на турнире Оленьяк сыграл в двух: во второй и третьей играх группового этапа против сборных Англии и Венгрии.

Достижения

Клубные 
Расинг Авельянеда
 Чемпион Аргентины (1): 1961

Универсидад де Чили
 Чемпион Чили (2): 1965, 1967

Сантьяго Уондерерс
 Чемпион Чили (1): 1969

Примечания

Ссылки 
  
  Профиль на national-football-teams.com 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Сантьяго Уондерерс»
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Сан-Мартин» Мендоса